Greatest Hits: Back to the Start — сборник лучших песен американской группы Megadeth, выпущенный лейблом Capitol Records в 2005 году. Трек-лист альбома был определен по итогам голосования фанатов, проведенного на официальном сайте группы. В изображении ядерного гриба можно увидеть маскота группы Вика Раттлхэда.

Список композиций

Позиции в чартах 
Альбом

Участники записи 
 Дэйв Мастейн - вокал, гитара во всех песнях
 Марти Фридмен - гитара в песнях 1, 4-7, 9, 11, 13, и 15-17
 Крис Поланд - гитара в песнях 3, 10 и 12
 Эл Питрелли - гитара в песнях 8 и 14
 Джефф Янг - гитара в песне «In My Darkest Hour»
 Дэвид Эллефсон - бас-гитара во всех песнях
 Ник Менца - барабаны в песнях 1, 4-7, 9, 11, 13, и 15-16
 Гар Самуэльсон - барабаны в песнях 3, 10 и 12
 Джимми Деграссо - барабаны в песнях 8, 14, и 17
 Белер, Чак - барабаны в песне «In My Darkest Hour»

Сборники Megadeth
Альбомы 2005 года
Сборники Capitol Records
Сборники 2005 года